

Numismatique 
 Le florin est le nom de différentes monnaies européennes, initialement en or. Leur abréviation usuelle était fl. ou ƒ pour floren, florenus ou fiorino.
 Florin d'Or est un nom vernaculaire donné à certaines espèces du genre Taraxacum, les pissenlits, en hommage à leur couleur jaune comme l'or de la monnaie.

Patronyme 

 Agnès Florin ( siècle), psychologue française ;
 Carl Rudolf Florin (1894-1965), botaniste suédois ;
 Cécile Florin (1970-), actrice belge
 Elfriede Florin (1812-1906), actrice allemande ;
 Jennie Florin (1979-), handballeuse suédoise ;
 Mathilde Florin (1989-), Miss France 2011.

Prénom 

Exemple : 
 Florin Cioabă, « roi des Tsiganes du monde entier ».

Toponyme 
 Florin, une CDP du comté de Sacramento, en Californie, aux États-Unis.

Prénom masculin
Prénom roumain